Матюхін — російське прізвище.

 Матюхін Анатолій Терентійович (*27 грудня 1930) — радянський футболіст.
 Матюхін Валентин Олександрович  (*4 червня 1945 року, м.Харків, Україна) — український науковець, педагог. Доктор економічних наук.
 Матюхін Валерій Олександрович (*12 березня 1949, м.Харків) — український диригент, піаніст.
 Матюхін Віталій Володимирович (*1973) — український футболіст, нападник та півзахисник.
 Матюхін Віктор Олексійович (1966—2017) — доброволець ДУК ПС, учасник російсько-української війни.
 Матюхін Володимир Олександрович (*11 червня 1931, с. Петропавлівка, Братський район, Миколаївська область — 2020) — радянський фізіолог.
 Матюхін В'ячеслав Сергійович (*14 серпня 1989, м.Маріуполь) — український телеведучий, шоумен, радіоведучий, суспільний діяч.
 Матюхін Олександр Андрійович — директор ДП «Науково-виробничий комплекс „Прогрес“» (Чернігівська область); заслужений машинобудівник України.
 Матюхін Олександр Олександрович (* 1981) — російський письменник, працює в різноманітних жанрах, переважно — фантастика, містика і хоррор.
 Матюхін Олексій Павлович (1912—1945) — учасник другої оборони Севастополя, командир батареї на Малаховому кургані.
 Матюхін Сергій Володимирович (*21 березня 1980, Дачне, Донецька область) — український футболіст, захисник.

 Матюхіна (Михалкова) Юлія Євгеніївна ( 1983) — російська актриса і телеведуча, учасниця шоу «Уральські пельмені» (2009—2019).

Примітки 

Російські прізвища